Faurschou ist der Familienname folgender Personen:

 Bent Faurschou-Hviid (1921–1944), dänischer Widerstandskämpfer
 Jannie Faurschou (* 1950), dänische Schauspielerin
 Jesper Faurschou (* 1983), dänischer Langstreckenläufer